Het Europees kampioenschap powerlifting 2009 is een door de European Powerlifting Federation (EPF) georganiseerd kampioenschap voor powerlifters. De 32e editie van het Europees kampioenschap vond plaats in de Finse stad Ylitornio van 5 tot 9 mei 2009.

Uitslagen

Heren

Dames 

Europees kampioenschap powerlifting
Sport in 2009